En zoologie, l'appellation Crevette impériale peut désigner deux espèces de crevettes :
 Penaeus japonicus, aussi appelée crevette kuruma ;
 Periclimenes imperator.

Galerie d'images 

Décapode (nom vernaculaire)